Элбакя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Элбакян, Александра Асановна (род. 1988) — исследователь в области нейрокомпьютерных технологий, основательница Sci-Hub.
 Элбакян, Анна Абрамовна (род. 1963) — армянская актриса театра и кино.
 Элбакян, Армен Эдгарович (род. 1954) — армянский театральный актёр, режиссёр, драматург.
 Элбакян, Артур Апетович (род. 1961) — армянский актёр, режиссёр театра, кино и телевидения, телеведущий, продюсер.
 Элбакян, Георгий Михайлович (1923—1976) — армянский советский актёр.
 Элбакян, Екатерина Сергеевна (род. 1962) — российский религиовед и философ религии.
 Элбакян, Лили Арменовна (род. 1986) — армянская актриса и режиссёр.
 Элбакян, Эдгар Георгиевич (1927—1988) — армянский советский актёр театра и кино.